Castelfranco ist der Name der italienischen Ort und Gemeinden:

Castelfranco di Sopra, Ort in der Gemeinde Castelfranco Piandiscò, Provinz Arezzo, Toskana
Castelfranco di Sotto, Provinz Pisa, Toskana
Castelfranco Emilia, Provinz Modena, Emilia-Romagna
Castelfranco in Miscano, Provinz Benevento, Kampanien
Castelfranco Veneto, Provinz Treviso, Venetien

Castelfranco bezeichnet zudem die Bastion Castelfranco in Finale Ligure, Provinz Savona.

Mit Castelfranco wird außerdem eine Radicchiosorte, der Radicchio Variegato di Castelfranco, bezeichnet.